Черри Чеваправатдумронг (, , , также известная как Черри Чева (); ) — американская сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная работой над мультсериалом «Гриффины».

Биография 
Черри Чеваправатдумронг — американская тайка,  в город Анн-Арбор (штат Мичиган), где в 1995 году окончила старшую школу. После этого Черри училась в Йельском университете на факультете психологии и в , которую окончила со степенью «доктор юридических наук» (). Родители Черри владеют рестораном в Нью-Йорке. Окончив учёбу, девушка переехала в Лос-Анджелес с целью стать сценаристом. Она была принята в штат создателей известного мультсериала «Гриффины», над которым и работает с 2005 года по . К 2016 году Черри является единственной женщиной из постоянного состава продюсеров и сценаристов этого мультфильма.

Факты 
В эпизоде «Гриффинов» «А я — Джойс Кинни» (2011) телеведущая Джойс Кинни сообщает, что в  она была известна как Джойс Чеваправатдумронг.

Избранная фильмография 
Продюсер
 2008—2019 — Гриффины / Family Guy (209 эпизодов)</small>
 2017 — Орвилл / The Orville (12 эпизодов)
Сценарист
 2005—2020 — Гриффины / Family Guy (36 эпизодов)
 2014 —  (компьютерная игра)
 2017 —  — Орвилл / The Orville 
Редактор
 2006—2008 — Гриффины / Family Guy (34 эпизода)
Актриса озвучивания
 2017 — Американский папаша! / American Dad! — стюардесса (в эпизоде The Bitchin' Race)

 Библиография 
 2007 — It takes a Village Idiot, and I Married One (совместно с Алекс Борштейн) ISBN 0061143324
 2009 — She's So Money ISBN 0061288531
 2009 — DupliKate'' ISBN 0061288548

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Йельского университета
Выпускники Школы права Нью-Йоркского университета